Las siglas FPO pueden referirse a:
 Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ), partido político de Austria;
 Formación Profesional Ocupacional, sistema de formación profesional dirigido a los desempleados para insertarlos en el mercado laboral;
 Fareynikte Partizaner Organizatsye (Organización de Partisanos Unidos), organización judía de resistencia del gueto de Vilna en la Segunda Guerra Mundial;
 Aeropuerto Internacional de Grand Bahama, aeropuerto de las Bahamas cuyo código IATA es FPO.